Andrzej Niegolewski (zm. 1769) – chorąży kaliski i poznański, starosta pobiedziski
 Andrzej Niegolewski (1787–1857) – pułkownik Wojska Polskiego, uczestnik kampanii napoleońskich